Kalveholm kan have flere betydninger:

 Kalveholm er en ø i Nysted Nor. Se Kalveholm (Nysted Nor).
 Kalveholm er en ø i Østersøen syd for Lolland. Se Kalveholm (Østersøen).